MARL - um centro lisboeta de abastecimento de produtos agro-alimentares

Localidades

Marl (Baixa Saxônia)
Marl (Renânia)

Desambiguação